Six navires de l'US Navy ont été nommés USS Scorpion :
 , un sloop en service de 1812 à 1814, il faisait partie de la flottille la baie de Chesapeake conduite par Joshua Barney pendant la guerre de 1812 ;
 , un schooner en service de 1813 à 1814 sur les Grands Lacs pendant la guerre de 1812 ;
 , un steamer à coque en écorce en service de 1847 à 1848 pendant la guerre américano-mexicaine ;
 , un yacht de patrouille et canonnière en service de 1898 à 1899, 1899–1901, et 1902 à 1927. Il combat pendant la guerre hispano-américaine de 1898.
 , un sous-marin de , en service de 1942 et 1944. Il est coulé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , un sous-marin nucléaire de la , en service entre 1960 et 1968. Les causes de son naufrage sont sujets à controverse.

Scorpion